

Musica
 Thief – album dei Tangerine Dream
 Thief – album dei Destroyer

Videogiochi
 Thief – videogioco arcade del 1981
 Thief – serie di videogiochi iniziata nel 1998
 Dark Project: L'ombra del ladro (Thief: The Dark Project) – videogioco del 1998
 Thief – videogioco del 2014

Altro 
 Strade violente (Thief) – film statunitense del 1981
 Thief – miniserie televisiva statunitense del 2006

Pagine correlate 
 The Thief